Аделаида Клеменс (; род. , Брисбен) — австралийская актриса.

Биография 
Аделаида Клеменс родилась 30 ноября 1989 года в Брисбене, Австралия. Она старшая дочь в семье австралийской медсестры и английского менеджера. Её отец работал в отрасли по производству и продаже алкогольных напитков, и в детстве девочка часто переезжала с места на место вместе с родителями. Будучи ребёнком, жила в Японии, затем семья перебралась во Францию. После жила в Гонконге, где посещала частную школу «Hong Kong International School».

Когда Аделаиде Клеменс исполнилось двенадцать лет, они вернулись в Австралию. К этому времени юная Аделаида имела французское мировоззрение, британский акцент и неисчерпаемую любовь к театру и книгам. Аделаида училась в местной школе, где начала писать одноактные пьесы, выступала в различных театральных постановках, а также создала клуб любителей творчества Шекспира. Она даже не задумывалась о том чтобы стать профессиональной актрисой, пока однажды театральный руководитель не уговорил её пройти прослушивание. В одном из интервью она призналась, что никогда не считала Австралию своим домом, так как слишком много путешествовала в детстве.

Карьера 
Она начала свою карьеру в эфире местного телевидения. В возрасте 17 лет оказалась на Фиджи, где снялась в детском приключенческом телешоу. В 2006 году получила роль Джулиет в популярном австралийском телесериале «Большая волна» («Blue Water High») и сыграла роль Элисон в детском проекте «Пиратские острова: Потерянное сокровище Фиджи» («Pirate Islands: The Lost Treasure of Fiji»). В 2008 году вместе со съёмочной группой работала над созданием мелодрамы «Люби, как я хочу» («Love My Way»), за роль в котором была номинирована на премию «Logie Awards» в категории «Graham Kennedy Award for Most Outstanding New Talent».

В 2008 году Аделаида Клеменс появилась на австралийском канале MTV в драме «Dream Life» наряду с юными голливудскими звёздами Ксавьером Сэмюэлом и Сигрид Торнтон. Затем последовало несколько небольших ролей, после которых Аделаида решила сосредоточится на своей кинокарьере и в 2009 году решает переехать в Лос-Анжделес. Она начинает ходить по различным кастингам, и в этом же году получает роль в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» («X-Men Origins: Wolverine»). Через год актриса сыграла роль второго плана в блокбастере «Люди Икс: Начало. Росомаха» и стала лицом ювелирной компании «Jan Logan».

В 2009 году Аделаида Клеменс окончательно перебралась в Лос-Анджелес, где приступила к работе над триллером австралийского производства «Молодым без толку» («Wasted on the Young»), истории о любовном треугольнике из старшеклассников, которая закончилась вооружённым насилием. Её партнерами по съёмочной площадке были Алекс Рассел и Оливер Экланд.
 
В 2011 году актриса исполнила роль матери-одиночки, склонной к суициду, в триллере «Вампир» («Vampire»).

2012 год стал плодотворным для актрисы. Она сыграла главную роль — девушку-подростка Хизер Мейсон в хорроре «Сайлент Хилл 2» («Silent Hill: Revelation 3D»), благодаря которому получила большую известность. Фильм был снят по мотивам видеоигры. Также Аделаиду Клеменс можно было увидеть в фильме режиссёра Питера Аскина «Certainty», экранизации пьесы Майка О’Малли «Searching for Certainty». Наряду с Греггом Салкиным, Кэри Элвесом и Самантой Мэтис Аделаида Клеменс появилась в драме «Камилла Дикинсон», экранизации одноимённого романа писателя фантаста Мадлен ЛеЭнгл

Актриса также исполнила роль юной суфражистки Валентины Уонноп в британском многосерийном проекте «Конец парада». Клеменс также исполнила роль Кэтрин в драме «Великий Гэтсби» — экранизации одноимённого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в постановке База Лурмана.

С 2013 по 2016 год Клеменс играла роль второго плана в сериале «Исправлять ошибки».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Parade's End. Sir Tom Stoppard's adaptation of Ford Maddox Ford's series of novels for BBC Two. Interview with Adelaide Clemens.  BBC Media, 01.08.2012
 Interview: Adelaide Clemens (Silent Hill: Revelation 3D) Sidewalks, 24.10.2012